Password puede referirse a:

 contraseña en inglés;
 La contraseña película estadounidense de 1937.
 remoto o contra un proveedor de servicios de internet;
Password  Protocol, un protocolo simple de autentificación para autenticar un usuario contra un servidor de acceso, un programa de código abierto para el almacenamiento de contraseñas en el sistema operativo Windows de forma segura;
 Password cracking, un proceso informático que consiste en descifrar la contraseña de determinadas aplicaciones elegidas por el usuario.